Душан Мијић је име и презиме следећих људи:
 Душан Мијић (издавач)
 Душан Мијић (1965), српски фудбалер
 Душан Мијић (1993), српски фудбалер